Цомакіон — прізвище грецького походження; династія російських інтелігентів.

  (1848 — 1887, Казань) — фізик, випускник (1869) та викладач Новоросійського університету, з 1881 профессор физичної географії Казанського університету
 Цомакіон Ганна Іванівна (, Одеса — , Одеса) — автор книг для  бібліотеки «Жизнь замечательных людей»; дружина , їх сім'я мала трьох синів
 Цомакіон Борис Федорович (, Одеса — , Красноярськ) — фізик, член-корреспондент АН УРСР, професор Красноярського університету; син  та А. І. Цомакіон
 Цомакіон Георгій Федорович (1884, Одеса — , Дніпропетровськ або Одеса) — лікар, художник; син  та А. І. Цомакіон
 Цомакіон Наталія Абрамівна (1910 — 1981, Красноярськ) — лінгвіст, професор Красноярського університету, друга дружина Б. Ф. Цомакіона
 Цомакіон Георгій Борисович (1903, Одеса — після 1938) — історик археології, син Б. Ф. Цомакіона
 Цомакіон Людмила Георгіївна (, Одеса — 22.7.1977) — бібліотекар, перекладач; релігійний містик, в'язень сумління ГУЛАГу, автор мемуарів; дочка Г. Ф. Цомакіона

Твори Н. А. Цомакіон 

 «Туруханские говоры в их истории и современном состоянии». Наталья Абрамовна Цомакион. Красноярское кн. изд-во, 1966. - 494 с.
 Историческая хрестоматия по сибирской диалектологии, составитель Наталья Абрамовна Цомакион. Том 1. Красноярский педагог. ин-т, Кафедра русского языка, 1960. - 319 с.
 Наталья Абрамовна Цомакион. Историческая хрестоматия по сибирской диалектологии, Часть 2, Выпуск 1. Красноярский педагог. ин-т, Кафедра русского языка, 1974. - 203 с.

Джерела 

 Цомакион Федор Михайлович // Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907)
 Цомакіон Борис Федорович, Цомакион Борис Федорович (doc)
 Б.Ф.Цомакион, Цомакион на лекции (foto) // Dant's Gallery Л.И.Антонов "Красноярские столбы"
 Н.А.Цомакион (foto) // Dant's Gallery Л.И.Антонов "Красноярские столбы"
 Наталья Абрамовна Цомакион (1910-1981) // Региональный лингвистический центр приенисейской Сибири (основан в 1991 году)‏ (є брак), slide htm (усі слайди), слайд 7
 Л.Г. Самотик. КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск. Истоки (кафедра русского языка КГПИ)
 Станислав Айдинян (москвич-одессит). О Химерионе

Примітки